Selander är ett svenskt efternamn som kan avse bland andra:
Bengt Selander (1923–2017), militär
Blind-Pelle Selander (1871–1928), fiolspelman
Concordia Selander (1861–1935), skådespelare
Edvard Selander (1846–1931), bakteriolog
Einar Selander (1875–1930), sjöofficer
Ester Selander (1893–1977), skådespelare
Frida Selander (född 1981), musiker
 Gunnar Selander (1918–2007), arkitekt
Hans Selander (född 1945), fotbollsspelare
Hjalmar Selander (1859–1928), skådespelare, regissör och teaterdirektör
Ingemar Selander (född 1977), konstnär med artistnamn Blaziuz
Inger Selander (1936–2018), docent
Ingvar Selander (1920–2005), överste
Johannes Anton Selander (1887–1964), journalist och chefredaktör
Josephine Selander (född 1969), yogalärare.
Kalle Selander (född 1966), underhållare, regissör och radioprogramledare
Lars Selander (född 1958), åländsk politiker
 Lina Selander (född 1973), konstnär
Marie Selander (född 1947), sångare och kompositör.
Nils Selander (1845–1922), överste, kamrer och kompositör
Nils Selander (1877–1949), konstnär, journalist och antikhandlare
Nils Haqvin Selander (1804–1870), astronom och riksdagsman
Sten Selander (1891–1957), poet och botaniker
Sven-Åke Selander (född 1934), professor
Ulla Selander (1924–2011), målare.

Svenska efternamn